Der Begriff Kusshand bedeutet:

 jemandem eine Kusshand zuwerfen
 Fehlstellung der Hand durch eine vorausgegangene Lähmung des Nervus radialis